Арумънската азбука представлява разновидност на латиницата, използвана за записване на арумънския език (или куцовлашки). Текущата версия на азбуката е предложена през 1997 г. на проведения в Битоля Симпозиум за стандартизация на арумънската писмена система. Въпросната азбука е приета от повечето арумънски представители в Република Македония, Сърбия, Албания и Румъния.

Азбуката се състои от 34 букви, 7 от които са диграфи (двубуквени съчетания) 

Освен това, диграфите „ch“ (, когато след него има e или i) и „gh“ ([ɡ], когато след нея има „e“ или „i“, иначе се произнася като ) също биват използвани.

Освен стандартизираната азбука, съществуват и други варианти. Тези от тях, създадени въз основа на латиницата, включват букви като â, ă, î, ș, ț (досущ като румънската азбука), а също и ḑ, ľ, ń. Арумъните в Гърция често използват гръцката азбука.

Бележки 

Латиница
Арумънски език